Palacios del Arzobispo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Palacios del Arzobispo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Palacios del Arzobispo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar